Statzen ist ein deutscher Ortsname:
 Statzen, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Stacze (Kalinowo), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Statzen, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Stacze (Kowale Oleckie), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen